Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1983-1984 a vu la victoire du FC Winterthur.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Monthey et le FC Fribourg ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Winterthur et le SC Zoug sont promus en Ligue nationale A
 L'Étoile Carouge FC, l'Yverdon-Sport FC et le FC Schaffhouse rejoignent la Ligue nationale B

Match de barrage 

 *  - aux tirs au but

Relégations 
 L'AC Bellinzone et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Nordstern Bâle, le FC Red Star Zurich et le FC Fribourg sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1983-1984 D2
Championnat Suisse Football 1983-1984 D2
Suisse D2
Suisse D2